Claas Jaguar ist eine Feldhäcksler-Baureihe des Landmaschinenherstellers Claas aus Harsewinkel.

Geschichte 
Der Claas Jaguar wurde 1973, mit dem Modell Jaguar 60SF, als erster selbstfahrender Feldhäcksler vorgestellt, von dem 500 Stück bis 1975 hergestellt wurden. 1975 folgte der Jaguar  70SF, der 1978 vom Jaguar 80SF abgelöst wurde. Im Jahr 1984 erreichte er mit einer Stückzahl von 6.800 einen europäischen Marktanteil von 50 %. Im selben Jahr wurde die 600er Baureihe eingeführt, die über eine Kabine aus den Claas-Mähdrescher-Baureihen verfügte. 1993 stellte Claas die 800er Baureihe mit den Modellen 820, 840, 860 und 880 vor. 1994 lief der 10.000 Jaguar vom Band. Im Jahr 2000 wurde die 800er-Baureihe noch um das Modell 900 ergänzt. 2004 wurde der 20.000 Jaguar in Harsewinkel produziert. Aus diesem Anlass wurden 20 Einheiten der 900er Baureihe in silberner Lackierung hergestellt. 2011 wurde die 30.000 Maschine gebaut.

Die aktuelle 900er Baureihe wird seit 2007 produziert.
Die aktuelle 800er Baureihe wird seit 2013 produziert und ist der 900er Reihe in vielen Bereichen, wie z. B. der Kabine angeglichen.

Im Jahr 2019 wurde der 40.000 Jaguar ausgeliefert.

Varianten

Historische Baureihen

Aktuelle Baureihen

Einzelnachweise

Weblinks 

 Claas.com: Feldhäcksler
 Claas.com: Technische Daten verschiedener Erntevorsätze für die Maschine

Jaguar
Erntemaschine